De Rally van Finland 2007, formeel 57th Neste Oil Rally Finland, was de 57e editie van de Rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2007. Het was de 432e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2007
Rally van Finland